Çevik est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Tolga Çevik (1974-), comédien turc.
 Yaşar Halit Çevik (1955-), diplomate turc.

Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc